Protektor (z lat. protector) je osoba nebo instituce, poskytující protekci, ochranu, tedy je to ochránce, ochranitel, příznivec, přímluvce, patron. Jeho činnost nebo její výsledek bývá nazývána protektorát.

Podle historického užití může jít o různé zvláštní případy:
 Lord Protektor
 Říšský protektor v Čechách a na Moravě – pověřenec nacistické vlády v Protektorátu Čechy a Morava
 protektorský stát
 správce obce
 kardinál – protektor – Cardinalis Patronus

přeneseně
 protektor (pneu) – obnova ochranné vrstvy u pneumatiky

v umění
 Protektor (Niven) – sci-fi novela od Larryho Nivena
 Protektor (film) – film Marka Najbrta
 Protektor (film, 1997) – americký film z roku 1997

Externí odkazy